Vižinga je ime več naselij:

 Spodnja Vižinga 
 Zgornja Vižinga